Fernando Fernández de Córdoba - militar espanhol.
Luis Fernández de Córdoba - militar e diplomata espanhol, irmão de Fernando Fernández de Córdoba.
Gonzalo Fernández de Córdoba - militar espanhol do século XV.
Luis Fernández de Córdoba Portocarrero - bispo espanhol.

Desambiguação